Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Mary-Lou Piatek che ha battuto in finale Kim Sands 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Virginia Ruzici (primo turno)
 Wendy White (primo turno)
 Camille Benjamin (primo turno)
 Marcella Mesker (secondo turno)

 Anne Hobbs (secondo turno)
 Laura Arraya (semifinali)
 Sandy Collins (secondo turno)
 Sue Barker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1984